Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Giorgio Galimberti 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Diego Nargiso (semifinali)
 Stefano Pescosolido (Campione)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)

 Alex Rădulescu (primo turno)
 Giorgio Galimberti (finale)
 Răzvan Sabău (secondo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1999